Cool (canção de Gwen Stefani)
 Cool (canção de Jonas Brothers))
 Cool (Texas)

Desambiguação